Ramhof ist der Name folgender Orte:

 Ramhof (Donauwörth), Einöde in der Kreisstadt Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, Bayern

 Ramhof (Gemeinde Hohe Wand), Ortsteil der Gemeinde Hohe Wand, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Ramhof (Gemeinde Puch), Ortsteil der Gemeinde Puch bei Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark